Султановка — название населённых пунктов:

Россия 

 Султановка — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Султановка — деревня в Кигинском районе Башкортостана.
 Султановка — прежнее название села Южное Феодосийского горсовета Крыма.
 Султановка — прежнее название исчезнувшего села Черняково в Ленинском районе Крыма.

Украина 

 Султановка — до 1946 г. название села Подгайное Здолбуновского района Ровненской области.
Султановка — до 1946 г. название села Нескучное Белопольском районе Сумской области.